Svart svan kan syfta på:

Svart svan–  en fågel i underfamiljen Anserinae bland andfåglarna
 Svarta svanor – dikt av Carl Snoilsky från 1881
 Den svarta svanen-teorin – att göra någonting som ansetts omöjligt, att motbevisa något som varit närmast en sanning, se Cygne noir
Svarta svanar (teori)

Se även
 Black Swan – en amerikansk film från 2010 med Natalie Portman
Falsifierbarhet